Златна лопта 1965. је признање за најбољег фудбалера Европе у 1965. години које је додељено 28. децембра те године Португалцу Еузебију.

Еузебио је први португалски и Бенфикин фудбалер који је освојио ово признање.

Коначна листа

Види још 
 Златна лопта

Референце

Спољашње везе 
 Златна лопта 1965.

Златна лопта
Фудбал у 1965.